99 франків  — назва, що має декілька значень.

 99 франків (2000)  — роман франзузького письменника Фредеріка Беґбедера.
 99 франків (2007)  — фільм, що знятий за мотивами роману Фредеріка Беґбедера «99 франків».